Ха́рьковская о́бласть:

 Харьковская область — административно-территориальная единица УССР и Украины с 27 февраля 1932 года по настоящее время.
 Харьковская область — административно-территориальная единица Вооруженных сил Юга России в июне-декабре 1919 года.